Ки́мберли Куи́нн () — американская актриса.

Биография 
Кимберли Куинн родилась в Вест-Спрингфилде, штат Массачусетс, США. В 2000 году окончила актёрскую школу в Нью-Йорке. Снималась в рекламе Purina Cat Chow, Tic Tac и других.

Дебютировала на телевидении в 1995 году, сыграв в эпизодах сериалов «Партнёры» и «Нед и Стейси». В 1999 году сыграла главную роль в фильме «Извилистая дорога». Большую часть своих ролей сыграла в американских телесериалах. В 2010 году снялась в сериале «Терьеры». С 2013 по 2014 год играла в сериале «Социопат». В 2014 году снялась в фильме «Святой Винсент».

Личная жизнь 
Замужем за режиссёром Теодором Мелфи. В 2006 году пара удочерила 11-летнюю племянницу погибшего старшего брата Мелфи.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США